García II. bezeichnet folgende Personen:

*Garcia II. (Gascogne) (der Krumme; † ~930), Herzog der Gascogne
García II. (Navarra) (der Zitterer; ~964–1000), Graf von Aragon und König von Navarra
 Garcia II. (Kongo) (Nkanga á Lukeni), Mani-Kongo von 1642 bis 1661